Poljščina je lahko:

poljščina -  zahodnoslovanski jezik in uradni jezik Poljske,
poljščina (kmetijstvo) - poljski pridelek.